Torgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torgölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Torgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Torgöl (Mönsterås socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (1,8 ha)
Torgölen (Godegårds socken, Östergötland, 650832-146443), sjö i Motala kommun, 
Torgölen (Godegårds socken, Östergötland, 651810-146380), sjö i Motala kommun,  (15,9 ha)
Torgölen (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 
Torgölen (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,76 ha)

Se även
Toregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn